Тихо Браге (Tycho Brahe) — датский астроном, астролог и алхимик эпохи Возрождения. Его именем названы следующие объекты:

Астрономические объекты 
 Тихо (лунный кратер) — кратер на Луне.
  — кратер на Марсе.
 Сверхновая Тихо Браге — сверхновая звезда SN 1572 в созвездии Кассиопеи.
 (1677) Тихо Браге — астероид 1940 RO, открытый 6 сентября 1940 года (см. Список астероидов (1601—1700)).

Звёздные каталоги 
 Каталог Тихо Браге — каталог звёздного неба, созданный Тихо Браге в 1592 году.
 Каталог Tycho-1 (Каталог Hipparcos) — звёздный каталог, составленный с помощью орбитального телескопа Hipparcos.
  — звёздный каталог, состоящий из более чем 2,5 миллиона самых ярких звезд.

Музыка 
  — альбом группы Lightwave.

Прочее 
 Тихо Браге — псевдоним писателя .
 Тихо Браге (пилотируемая капсула) — пилотируемая капсула для суборбитальных полётов.
  — планетарий в Копенгагене (Дания).
  — датский паром
  — в фольклоре Скандинавии ряд «неудачных дней», выведенных Тихо Браге.

См. также 
 Тихо
 Браге

Тихо Браге